Под названием «Царь царей» выпущены фильмы:
 Царь царей (фильм, 1927) — немой фильм Сесиля Б. Де Милля 1927 года, США.
 Царь царей (фильм, 1961) — кинофильм Николаса Рея 1961 года, США.
 Царь царей (фильм, 1963) — кинокомедия Мартина Фрича 1963 года, Чехословакия.